Фле́тчер () може означати прізвище, ім'я або топонім.

Походить від середньоанглійського flech(i)er — «виробник стріл», що у свою чергу бере початок від давньофранцузького fleche — «стріла».

Персоналії 
 Флетчер (прізвище)
 Флетчер (ім'я)

Топонім

Флетчер — місто, штат Північна Кароліна
 Флетчер — місто, штат Оклахома
 Флетчер — місто, штат Вермонт
 Флетчер — селище, штат Огайо

Інше 
 Клан Флетчер — один з кланів гірської Шотландії (Хайленду).
 3265 Флетчер — астероїд головного поясу, відкритий 9 листопада 1953 року.

Примітки